Die Türkiye 3. Futbol Ligi 1976/77 war die zehnte Spielzeit der dritthöchsten türkischen Spielklasse im professionellen Männer-Fußball. Sie wurde am 19. September 1976 mit dem 1. Spieltag begonnen und am 3. Juni 1977 mit dem 22. Spieltag abgeschlossen.

Die Liga wurde bei gleichbleibender Gesamtmannschaftszahl zur Vorsaison von einer zweigleisigen in eine dreigleisige Liga erweitert. Von der ohne Abstieg gespielten Vorsaison kamen zu den zwei Aufsteigern die zwei Zweitligaabsteiger hinzu, sodass die Gesamtmannschaftszahl gleich blieb. Die beiden Gruppen wurden wieder als Gruppe Rot und Gruppe Weiß bezeichnet und mit elf Teams konzipiert, während die neue Gruppe die Bezeichnung Gruppe Blau erhielt und mit 10 Teams konzipiert wurde. Alle Tabellenersten stiegen direkt in die 2. Lig auf, während die drei Letztplatzierten der Gruppen Rot und Weiß und die zwei Letztplatzierten der Gruppe Blau in die regionale Amateurliga abstiegen.

Zu Saisonbeginn waren zu den von der vorherigen Saison verbleibenden 30 Mannschaften die zwei Absteiger aus der 2. Lig Hatayspor und Kütahyaspor hinzugekommen. Neulinge, die entweder aus den damals viertklassigen regionalen Amateurligen als Meister aufgenommen wurden oder die die Auflagen des türkischen Fußballverbandes erfüllt hatten und so an der dritthöchsten Spielklasse teilnehmen durften, gab es nicht.

Den zwei Vereinen Nevşehirspor und Çanakkalespor wurden aufgrund unterschiedlicher Vergehen zum Saisonende vom türkischen Fußballverband jeweils zwei Punkte abgezogen.

Düzcespor (Gruppe Rot), Ispartaspor (Gruppe Weiß) und Urfaspor (Gruppe Blau) erreichten in ihren Gruppen die Meisterschaft der 3. Lig und damit den direkten Aufstieg in die 2. Lig. Während Düzce nach siebenjähriger Abstinenz wieder die Teilnahme an der die 2. Lig erreichte, bedeutete der Aufstieg für Tekirdağspor und Urfaspor die erste Teilnahme ihrer Vereinsgeschichten an der 2. Lig. 

Zum Saisonende stiegen aus der Roten Gruppe Kastamonuspor, Çanakkalespor, Yeşilova SK, aus der Weißen Gruppe Galata SK, Anadolu SK, Süleymaniye SK und aus der Blauen Gruppe Amasyaspor und Nevşehirspor in die 3. Lig ab.

Gruppe Rot (Kırmızı Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Gruppe Weiß (Beyaz Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Gruppe Blau (Mavi Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Siehe auch 
 Süper Lig
 TFF 1. Lig
 TFF 2. Lig
 TFF 3. Lig

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der TFF 2. Lig auf tff.org, dritthöchste Spielklasse seit 2001 (türkisch)
 Offizielle Internetpräsenz der TFF 3. Lig auf tff.org, dritthöchste Spielklasse von 1967 bis 2001 (türkisch)
 Türkiye 3. Futbol Ligi 1976/77 auf mackolik.com (türkisch)

1976/77
Fußballsaison 1976/77